Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Virginia Slims of Atlanta 1983 проходили з 25 квітня по 1 травня на відкритих кортах з твердим покриттям в місті Атланта (США). Алісія Молтон і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши Розмарі Касалс і Венді Тернбулл з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw , ITFTennis.com

Virginia Slims of Atlanta, парний розряд